Anne Hathaway se poate referi la următoarele persoane:

 Anne Hathaway (n. 1982), o actriță americană
 Anne Hathaway (Shakespeare) (1556-1623), soția dramaturgului William Shakespeare